Imago pode ser:

Na Roma antiga;
 Máscara mortuária feita de cera.
Em Ciências Biológicas:
Imago
Em Psicanálise:
 Imago é o protótipo inconsciente de um personagem, segundo as teorias de C.G. Jung
Em Astronomia:
2989 Imago é um asteróide

Outros 
Grupo de pesquisa
 Grupo de  pesquisa do Departamento de Informática da Universidade Federal do Paraná, fundado pela Profª. Dr. Olga R. P. Bellon em 1996,  que desenvolve projetos nas áreas de visão computacional, processamento de imagens, computação gráfica e reconhecimento de padrões. Pesquisa análise de imagens de profundidade (range images), modelagem 3D, preservação digital de acervos naturais e culturais, museus virtuais, biometria e robótica.
Empresas
Imago Editora é uma editora brasileira, especializada em psicologia e psicanálise.

Desambiguação